Clarkdale Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clarkdale Historic District (Arizona), NRHP-Nr. 97001586
 Clarkdale Historic District (Georgia), NRHP-Nr. 87002134